De hertog van Saint-Simon

 Saint-Simon (Aisne)
 Saint-Simon (Cantal)
 Saint-Simon (Lot)
 Saint-Simon (Charente)
ook:
 Saint-Simon-de-Bordes,  Charente-Maritime
 Saint-Simon-de-Pellouaille,  Charente-Maritime

Personen
 Claude de Rouvroy, eerste hertog van Saint-Simon, Frans hoveling van Lodewijk XIII
 Louis de Rouvroy, tweede en laatste hertog van Saint-Simon, Frans hoveling van Lodewijk XIV en auteur van beroemde memoires. 
 Charles-François de Saint-Simon Sandricourt, graaf en laatste bisschop van Agde
 Claude-Henri de Rouvroy, graaf de Saint-Simon, Frans hervormingsdenker en utopisch socialist

Zie ook
Simon (apostel), met wie Sint Simon bedoeld wordt